Иперпир, иперпер (), или сверхчистая номисма (νόμισμα ὑπέρπυρον) — византийская золотая монета конца XI — середины XIV веков.

История 
Иперпир сменил номисму (византийский вариант солида), на протяжении семи столетий сохранявшую высокое содержание золота (24 карата), но с 1030-х годов начавшую обесцениваться из-за непрерывных политических и финансовых неурядиц, сопровождавшихся порчей монеты. К 1080-м годам содержание золота в номисме упало до 30 %. В 1092 император Алексей I Комнин провёл монетную реформу, выпустив новую золотую монету в форме скифаты, прежнего веса (4,45 грамм), но с меньшим содержанием золота (20—21 карат). Возможно, сам термин «иперпир» появился раньше, и в XI веке уже служил названием какого-то из многочисленных монетных выпусков.

В период правления Комнинов и Ангелов содержание золота в иперпире почти не менялось (примерно 850 проба), во времена Никейской империи снизилось до 18 карат (750 проба), при Михаиле VIII составляло 15 карат (625 проба), а при Андронике II упало до 12 карат (500 проба). Иперпиры Андроника III, Иоанна V и Иоанна VI содержали менее 50 % золота, фактически представляя собой монеты, отчеканенные из электра. К середине 1340-x гражданская война, сокращение территории, глубокий экономический упадок и невозможность конкуренции с итальянскими валютами привела к прекращению Византией выпуска собственной золотой монеты. Последние иперпиры были выпущены при Иоанне VI Кантакузине. Название использовалось до конца существования империи в качестве обозначения счётных денег.

Имитации 
В западноевропейских и южнославянских языках было заимствовано в различных формах (лат. perperum, ит. perpero, серб. перпер). По образцу иперпира Иван Асень II в первой половине XIII века чеканил болгарскую перперу, а Стефан Душан в середине XIV века — сербский перпер; Дубровницкая республика в конце XVII — начале XIX века выпускала монету под названием дубровницкая перпера.

Литература 
 Grierson P. Byzantine Coinage. — Washington: Dumbarton Oaks Byzantine Collection Publications, 1999. — ISBN 978-0-88402-274-9
 Hendy M. F. Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300—1450. — Cambridge University Press, 1985. — ISBN 0-521-24715-2.
 Hendy M. F. The Economy, Fiscal Administration and Coinage of Byzantium. — London: Variorum Reprints, 1989. — ISBN 0-86078-253-0
 The Oxford Dictionary of Byzantium (ed. Alexander Kazhdan). — New York — Oxford: Oxford University Press, 1991. — ISBN 978-0-19-504652-6
 Джапаридзе Г. И. О термине «иперпир» в Синодике Ивирского монастыря на Афоне // Византийский Временник. Т. 39. 1978
 Дашков С. Б. Императоры Византии. — М.: Красная Площадь, 1997. — ISBN 5-87305-002-3

Золотые монеты
Византийские монеты
Денежные единицы по алфавиту